Baugesetz steht für:
 allgemein Rechtsvorschriften im Bauwesen
 einige Gesetze zum Baurecht der Länder in Österreich, siehe Baugesetze und Bauordnungen (Österreich)
 die Gesetze zum Baurecht der Kantone in der Schweiz, siehe Raumplanungs- und Baugesetze (Schweiz)
 einige grundsätzliche Verfassungsbestimmungen in Österreich, siehe Bundesverfassung (Österreich) #Grundprinzipien der Bundesverfassung

Siehe auch:
 Baurecht, Bauordnung
 Baugesetzbuch, Baurechtsgesetz